O'Doherty est un patronyme porté notamment par :

 Brian O'Doherty (1928-2022), critique d'art, artiste et écrivain irlandais ;
  (1983-), actrice australienne ;
 Éamonn O'Doherty (1939-1940 - 1999), républicain irlandais ;
 Joseph O'Doherty (1891-1979), homme politique irlandais ;
  (1881-1969), républicain irlandais ; 
 Mary-Jean O'Doherty (1982-), soprano américaine ;
  (1890-1961), actrice australienne.